Fort Hall steht für:

 Fort Hall, Handelsposten in Idaho, Vereinigte Staaten
 Fort Hall (Idaho), Ort in Idaho, Vereinigte Staaten
 Fort Hall Reservation, Indianerreservat in Idaho, Vereinigte Staaten